Ада́менко — українське прізвище. Утворене від імені Адам.

Відомі носії 
 Адаменко Василь Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Адаменко Василь Флорович — чернігівський педагог, перед революцією 1917 працював інспектором народних училищ Сосницького повіту. Обраний членом Чернігівського губернського комітету громадських організацій та губернським земським гласним
 Адаменко Галина Андріївна (1922) — Герой Соціалістичної Праці.
 Адаменко Галина Павлівна — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Адаменко Іван Диомидович (1922—2003) — Герой Радянського Союзу.
 Адаменко Ірина Іванівна (25 січня 1935) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Адаменко Катерина Захарівна (1918—2012) — кількаразова чемпіонка України та СРСР з легкої атлетики, заслужений майстер спорту. Мати Олега Блохіна.
 Адаменко Микола Петрович (20 грудня 1931, Загребелля Сосницького району Чернігівської області) — український поет.
 Адаменко Олег Максимович (23 листопада 1935) — український науковець, доктор геолого-мінералогічних наук, академік Академії екологічних наук України.
 Адаменко Олена Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор, декан факультету допрофесійної підготовки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Адаменко Павло Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Адаменко Роман Олександрович (20 липня 1992, Київ) — український футболіст, захисник «Динамо-2».
 Адаменко Руслан Євгенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Адаменко Сергій Миколайович (27 грудня 1958, Київ) — хоровий диригент, заслужений артист України (1993).
 Адаменко Станіслав Михайлович (31 липня 1949 року, с. Поташ) — український художник, член Національної спілки художників України, заслужений художник Української РСР, народний художник України, академік Української академії архітектури.

Див. також 
 Адамченко
 Адамчук